Mardenborough ist der Familienname von

 Jann Mardenborough (* 1991), britischer Automobilrennfahrer
 Steve Mardenborough (* 1964), englischer Fußballspieler